La Saxe-Cobourg et Gotha (en allemand, Sachsen-Coburg und Gotha), aussi appelée Saxe-Cobourg-Gotha, est un duché saxon créé en 1826. Il est l'héritier du duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Après la mort sans postérité du duc Frédéric IV de Saxe-Gotha-Altenbourg en 1825, Saalfeld est cédé au duc de Saxe-Meiningen, et Gotha est cédé au duc de Saxe-Cobourg pour former le nouveau duché de Saxe-Cobourg et Gotha.

Le terme peut aussi désigner : 
 les ducs de Saxe-Cobourg et Gotha, souverains du duché éponyme ;
 la maison de Saxe-Cobourg et Gotha, maison allemande à l'origine de plusieurs dynasties européennes (en particulier les rameaux belge, britannique, portugais et bulgare).

Voir aussi

 Duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld
 Maison de Saxe-Cobourg et Gotha (Belgique)